Добросмыслов — русская фамилия. Известные носители:

 Добросмыслов, Александр Иванович (1854—1915) — российский историк, этнограф.
 Добросмыслов, Дмитрий Константинович (1901—1944) — театральный актёр, участник подпольной группы «Сокол». Заслуженный деятель искусств РСФСР

См. также 

 Добромыслов